Příjmení Rotter nosí tyto osobnosti:

 Dimitrou Rotter, francouzský architekt (kostel svatého Jana Bosca v Paříži)
 Emilia Rotter, maďarská krasobruslařka
 Ferdinand Rotter starší (1808–1867), český textilní podnikatel a politik
 Ferdinand Rotter (1831–1907), český textilní podnikatel a politik, syn F. Rottera staršího
 František Rotter (sochař) (1717 – po 1776), lounský barokní sochař
 František Rotter (1831–1895), český lesník, autodidakt a vynálezce
 Fritz Rotter, hudební textař, libretista
 Jan Rotter (hudebník), český hudební skladatel
 Jan Rotter (politik), polský pedagog a politik, poslanec Říšské rady
 Jan Nepomuk Rotter, český katolický duchovní, opat břevnovského kláštera v 2. pol. 19. stol.
 Johann Rotter, moravskoněmecký politik, starosta Temenice, zemský poslanec
 Josef Emanuel Rotter (1835–1914), český textilní podnikatel a politik, syn F. Rottera staršího
 Josef Tadeáš Rotter (1701-1763), moravský barokní malíř
 Julian Rotter, sociální psycholog
 Leonard Rotter (1895–1963), český sochař a malíř
 Marie Rottrová (* 1941), česká zpěvačka, pianistka, hudební skladatelka
 Romana Rotterová (1931–2022), česká grafička a sochařka
 Theodor Rotter (1873–1944), rakousko-uherský četník, Čech, zakladatel výcviku služebních psů
 Vilém Rotter (1903–1978), reklamní grafik, zakladatel grafického studia v Praze
 Vít Rotter (* 1965), český baskytarista, skladatel, hudební producent a manažer

Podobná příjmení 
 Roth (příjmení)

Česká příjmení
Německá příjmení